Ljubov Vlagyimirovna Baranova-Kozireva (1929) olimpiai és világbajnok szovjet sífutónő
 Ljubov Vlagyimirovna Kozireva (1956) olimpiai és Európa-bajnok szovjet röplabdázónő